Селс — фамилия.

Представители:
 Селс, Матц (род. 1992) — бельгийский футболист.
 Селс, Эдвард (род. 1941) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.